Alum Rock Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alum Rock Branch (Salt Lick Branch), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Alum Rock Branch (Raccoon Creek), Fluss im Bundesstaat West Virginia